Hobey Baker Memorial Award je godišnja nagrada koja se dodjeljuje najboljem američkom sveučilišnom igraču (igraču godine) u hokeju na ledu nakon odigrane sezone.

Nagradu je uveo 1981. godine dekatlonski atletski klub iz Bloomingtona u američkoj saveznoj državi Minnesoti.

Ime je dobila po Hobeyu Bakeru.

Hokej na ledu u SAD-u